Буршье:

 Буршье — угасший знатный средневековый английский род.
 Буршье, Роберт, 1-й барон Буршье (ок. 1306—1349) — 1-й барон Буршье, главный юстициарий Ирландии, лорд верховный канцлер Англии.
 Буршье, Томас (приб. 1404—1486) — английский государственный деятель и кардинал.
 Буршье, Уильям (ок. 1374—1420) — английский рыцарь, 1-й граф д’Э.